Кубок России по баскетболу среди женщин в сезоне 2020/2021 является XVIII турниром Российской федерации по баскетболу. Отличительной особенностью турнира на кубок, является то, что в нём участвуют только игроки с российским паспортом.

Регламент 
В Кубке России участвуют клубы Премьер-лиги, Суперлиги I дивизиона, Суперлиги II дивизиона, а также фарм-команды клубов Премьер-Лиги.

Соревнование проводится в два этапа:
 Отборочный раунд (групповые турниры) с 13 по 21 сентября 2020 года.
 Финальный раунд (плей-офф) с 28 сентября по 04 октября 2020 года.

Отборочный раунд 
Отборочный раунд 23 команды-участницы Чемпионата России выстраиваются в сквозной рейтинг по итогам Чемпионата России сезона 2019/20 гг., а также с учетом формирования лиг Чемпионата России — Премьер-лиги, Первого и Второго дивизионов Суперлиги в сезоне 2020/21 гг.

В отборочном раунде команды делятся на 4 группы по 5-6 команд методом слепой жеребьевки из 6-ти корзин по рейтингу
В отборочном раунде все команды посредством жеребьевки распределяются в 6 групп по 3-4 команды из 5-ти корзин с учетом рейтинга:
 I корзина — 4 команд Премьер-лиги по рейтингу (в группы А, Б, В, Г);
 II корзина — 4 следующих команды Премьер-лиги по рейтингу (в группы А, Б, В, Г);
 III корзина — 4 команд Первого дивизиона Суперлиги по рейтингу (в группы А, Б, В, Г);
 IV корзина — 4 следующих команды Первого дивизиона Суперлиги по рейтингу (в группы А, Б, В, Г);
 V корзина — 3 оставшиеся команды Первого дивизиона Суперлиги и 1 команда Второго дивизиона Суперлиги (в группы А, Б, В, Г)
 VI корзина — 3 оставшиеся команды Второго дивизиона Суперлиги по рейтингу (в группы А, Б, В).

Финальный раунд 
В финальный турнир выходят команды, занявших в группах 1-е места и квалифицируются в 1/2 финала Кубка в соответствии с сеткой Кубка России.
В 1/2 финала, финале и матче за 3 место команды проводят по одной игре на площадке команды стоящей ниже в рейтинге.

Отборочный этап
Двадцать три команды, принимающие участие в Чемпионате России среди женских команд посредством жеребьевки делятся на 4 групп по 5-6 команды и играют турами в 1 круг.

В финальный турнир выходят команды, занявших в группах 1-е места.

Группа А 
Соревнования проходили в г.Москва с 15-20 сентября 2020 года.

Группа Б 
Соревнования проходили в г.Курске с 14-19 сентября 2020 года.

Группа В 
Соревнования проходили в г.Иваново с 15-20 сентября 2020 года.

Группа Г 
Соревнования проходили в г. Видное с 14-18 сентября 2020 года.

Финальный этап 
В 1/2 финала, финале и матче за 3 место команды проводят по одной игре на площадке команды, стоящей ниже в рейтинге.

Даты проведения игр:
 1/2 финала — 29 сентября 2020 года;
 Финал и матч за 3 место: 03 октября 2020 года.

Полуфинал

Матч за 3 место

Финал

Символическая пятерка 
По итогам турнира названа символическая пятерка лучших игроков.

 MVP финала — '''Шилова Анастасия (Надежда (Оренбургская обл.))

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2020/2021
 Кубок России по баскетболу 2020/2021

Примечания

Ссылки 
  Кубок России на РФБ

Кубок России по баскетболу среди женщин
2020 год в баскетболе